Sutch ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Sutch (1942–2019), US-amerikanischer Wirtschaftshistoriker 
 Screaming Lord Sutch (ursprünglich David Edward Sutch; 1940–1999). britischer Sänger und Politiker

Siehe auch:
 Radio Sutch